Het WTA-tennistoernooi van Marbella (officieel Andalucia Open) van 2022 vond plaats van 28 maart tot en met 3 april 2022 in de Spaanse plaats Marbella. Het was de vierde editie van het toernooi. Er werd gespeeld op gravelbanen.

Op grond van een beslissing van de gezamenlijke internationale tennisbonden speelden deelneemsters uit Rusland en Wit-Rusland zonder hun nationale kenmerken.

Enkelspel 
Titelhoudster Viktoryja Azarenka was haar titel niet komen verdedigen.

De als eerste geplaatste Montenegrijnse Danka Kovinić bereikte de halve finale. Daarin werd zij uitge­scha­keld door de latere winnares.

Het derde reekshoofd, Mayar Sherif uit Egypte, won het toer­nooi. In de finale ver­sloeg zij de als alternate toegelaten Duitse Tamara Korpatsch in twee sets, met een tiebreak in de eerste set. Sherif wist voor het eerst in haar loop­baan het toer­nooi van Marbella op haar naam te schrij­ven. Het was haar tweede WTA-titel, de eerste van dat jaar. Zij won US$ 15.000 prijzen­geld op dit toernooi.

De Nederlandse Arantxa Rus, als vierde geplaatst, bereikte de tweede ronde.

Er waren geen Belgische deelneemsters.

Geplaatste speelsters

Toernooischema

Finale

Bovenste helft

Onderste helft

Dubbelspel 
Titelhoudsters Nuria Llagostera Vives en Arantxa Parra Santonja waren intussen met pensioen gegaan.

Het eerste reekshoofd, Aleksandra Krunić en Aleksandra Panova, bereikte de halve finale. Daarin werden zij uitge­scha­keld door Vivian Heisen en Katarzyna Kawa.

Het als tweede geplaatste duo Irina Maria Bara en Ekaterine Gorgodze won het toer­nooi. In de op zaterdag 2 april gespeelde finale ver­sloe­gen zij het ongeplaatste koppel Vivian Heisen en Katarzyna Kawa in de match-tiebreak. Het was hun vijfde gezamen­lijke titel. Noch de Roemeense Bara noch de Georgische Gorgodze had daar­naast eerdere dubbel­spel­titels met andere part­ners.

De Belgische Kimberley Zimmermann speelde samen met Katarzyna Piter uit Polen – zij verloren hun openingspartij.

Er waren geen Nederlandse deelneemsters.

Geplaatste teams

Toernooischema

Externe links 

 Enkelspel
 Dubbelspel
 Toernooischema ITF

Marbella 2022
Marbella